Тайният съвет е орган, който съветва държавния глава на дадена страна, обикновено, но не винаги, в контекста на монархично управление.

Тайни съвети 

 Таен съвет на Обединеното кралство;
 Таен съвет на Източна Румелия.
 Таен съвет (Гехаймрат) в германските монархии и Прибалтика

История на Европа
Монархия